Lik of LIK kan verwijzen naar:

 de lik, ander woord voor de gevangenis
 een lik, beweging met de tong
 LIK, ISO-3166 afkorting voor Lika,  Kroatië
 LiK, Literatur in Köln
 de Lik, een rivier in Laos
 De Liga van Internationale Kommunisten
 Lik, een dorp in het noordwesten van Bulgarije